Jan z Ibelinu – to imię było nadawane potomkom Baliana z Ibelinu oraz Marii Komneny kilkakrotnie w XIII w. i nosiło je kilka ważnych osób w Królestwie Jerozolimskim:
 Jan z Ibelinu (1179–1236) – konstabl Jerozolimy oraz  regent Królestwa Jerozolimskiego
 Jan z Ibelinu (zm. 1264) – władca Bejrutu
 Jan z Ibelinu (1211–1258) – władca Arsuf i konstabl Jerozolimy
 Jan z Ibelinu (1215–1266) – hrabia Jafy i Askalonu